Freie Deutsche Jugend, een communistische Duitse jeugdbeweging
 La Française des Jeux (bedrijf), een bedrijf dat alle Franse loterijen organiseert
 FDJ (wielerploeg), een Franse wielerploeg, gesponsord door dit bedrijf